Ступка — посуд, в якому подрібнюють харчові продукти, гірські породи, лікарські препарати тощо.

 Ступка Богдан Сильвестрович — український актор.
 Ступка Василь Іванович (1924—1947) — лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Ступка Дмитро Остапович — український актор.
 Ступка Євген Олегович (* 1974) — композитор і продюсер.
 Ступка Лариса Семенівна (* 1942) — українська артистка балету.
 Ступка Остап Богданович — український актор.
 Франтішек Ступка (1879—1965) — чеський скрипаль та диригент; працював у Одесі,
 Ступка Ян Батіст (1892—1971) — український та чеський альтист, диригент, композитор та педагог.

Див. також 
 Ступа (архітектура)
 Павло Ступка (персонаж)

Примітки 

Українські прізвища